Netscape puede referirse a:

 Netscape Communications Corporation, una empresa productora de software.
 Netscape Navigator, un navegador web.